Franc, unitat monetària de diversos estats del món.
 Franc individu del poble dels francs, poble germànic que s'establí a la Gàl·lia